Taku (stad), Japanse stad
 Taku (geslacht), geslacht van kreeftachtigen
 Taku-gletsjer, een gletsjer nabij Juneau, Alaska